Příjmení Booth nosí více osob:

 David Booth (* 1984) – americký hokejista
 Hubert Cecil Booth (1871–1955) – britský technik
 Charles Booth (1840–1916) – anglický filantrop a sociální výzkumník
 John Wilkes Booth (1838–1865) – americký herec, vrah Abrahama Lincolna
 Kathleen Booth (1922–2022) – britská informatička, autorka prvního jazyka symbolických adres a jeho assembleru
 Lauren Booth (* 1967) – britská novinářka, kritička sionismu a britské zahraniční politiky
 Shirley Boothová (1898–1992) – americká herečka
 Wayne Booth (1921–2005) – americký literární teoretik
 William Booth (1829–1912) – britský metodistický kazatel

jiný význam
 Boothův algoritmus násobení binárních čísel